Departamento de Independencia kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Independencia (kommun i Chaco), 
 Departamento de Independencia (kommun i La Rioja), 

Robotskapade Argentinaförgreningar